Imad Jabarin, un acteur de cinéma et de théâtre arabe israélien ;
 Shawan Jabarin (1960-), le directeur général d' Al-Haq, une organisation palestinienne de défense des droits de l'homme en Cisjordanie ;
 Shredy Jabarin (1981-), un acteur, metteur en scène, écrivant, producteur arabe israélien.